Лустенау () — крупная ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Дорнбирн. . Официальный код — 80303.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс-Дитер Грабхер (АПС) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 36 мест.

 АПС занимает 15 мест.
 АНП занимает 14 мест.
 Зелёные занимают 4 места.
 СДПА занимает 2 места.
 Партия Halil Ilgec занимает 1 место.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Форарльберга
Дорнбирн (округ)